Die Saison 1953/54 war die neunte Spielzeit der drittklassigen Fußball-Landesliga Westfalen. Meister wurde der TSV Hüls, der auch in die II. Division West aufstieg. Aus der II. Division West stieg Arminia Bielefeld ab.

Tabellen

Gruppe 1 

Aus den Bezirksklassen stiegen die SpVg Brakel, die SpVgg Fichte Bielefeld und die SG Bünde 08 auf. Dazu kam aus der II. Division West Arminia Bielefeld.

Entscheidungsspiele um Platz eins 

Die punktgleichen Mannschaften der SpVg Beckum und des VfJ 08 Paderborn mussten in einem Entscheidungsspiel den Gruppensieger ermitteln. Das Spiel fand am 24. März 1954 in Brackwede statt. Paderborn setzte sich mit 2:1 durch und qualifizierte sich für die Westfalenmeisterschaft.

|}

Gruppe 2 

Aus den Bezirksklassen stiegen der VfL Klafeld-Geisweid 08, der SV Brilon und die Sportfreunde Holthausen auf.

Gruppe 3 
Aus den Bezirksklassen stiegen der TSV Fichte Hagen, der BV Langendreer 07 und der SV Ehrenfeld auf.

Gruppe 4 
Aus den Bezirksklassen stiegen der Erler SV 08, der VfR Hüls, die SpVg Emsdetten 05 und der SC Greven 09 auf.

Gruppe 5 
Aus den Bezirksklassen stiegen der SC Oelde 09, die SG Massen und der VfL Hörde auf.

Entscheidungsspiele um Platz zwölf 

Die punktgleichen Mannschaften des BV Brambauer und des VfL Wittenmussten in einem Entscheidungsspiel den dritten Absteiger ermitteln. Brambauer gewann mit 5:2 nach Verlängerung und sicherte damit den Klassenerhalt.

|}

Westfalenmeisterschaft 

Die fünf Gruppensieger spielten im Ligasystem den Westfalenmeister aus. Hüls setzte sich durch und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur II. Division West.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1953/54
1954